«Морской змей» () — кинофильм производства Испании. Создан в 1984 году.

Сюжет 
В результате ядерного взрыва, случившегося в Атлантическом океане, было возвращено к жизни древнее морское чудовище. Этот монстр, которого все окрестили морским змеем, атакует испанское побережье, безжалостно нападая на маяки, лодки и пловцов.

Педро был капитаном судна, которое потопил морской змей. Моряк объединяется с другим потерпевшим — американским туристом, у которого погиб друг. К ним также присоединяется учёный-океанограф — профессор Тимоти Уэллс. Вместе они пытаются остановить морского монстра.

В ролях 
 Тимоти Боттомс — Педро Фонтан, капитан корабля
 Тэрин Пауэр — Маргарет
 Рэй Милланд — профессор Тимоти Уэллс, океанограф
 Джаред Мартин — первый помощник Лемарис
 Кэрол Джеймс
 Жерар Тичи
 Виктор Израэль
 Джек Тейлор
 Мигель де Гранди
 Хосе Каналейяс
 Леон Климовски
 Поль Бенсон

Другие названия 
  Испанское название: Serpiente de mar
  Русское название: Морской змей
  Английские названия: The Sea Serpent, Hydra-Monster of the Deep, Hydra
  Французское название: Hydra, le monstre des profondeurs

Ссылки 
 

Фантастические фильмы Испании
Приключенческие фильмы Испании
Фильмы ужасов 1984 года
Фильмы ужасов Испании
Фильмы Испании 1984 года